Chionoecetes är ett släkte av kräftdjur. Chionoecetes ingår i familjen Oregoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Chionoecetes